O Grupo C da Copa do Mundo FIFA de 2014 consiste nas seguintes seleções: Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão.

Encontros anteriores em Copas do Mundo 
 Colômbia x Grécia: Nenhum encontro
 Costa do Marfim x Japão: Nenhum encontro
 Colômbia x Costa do Marfim: Nenhum encontro
 Japão x Grécia: Nenhum encontro
 Japão x Colômbia: Nenhum encontro
 Grécia x Costa do Marfim: Nenhum encontro

Classificação

Jogos

Colômbia x Grécia 

Este jogo marcou o início da incrível trajetória da seleção colombiana na copa do mundo de 2014 chegando até as quartas de final e perdendo para o Brasil por 2-1.
A Colômbia jogou melhor apesar de ter tido menos posse de bola.

Costa do Marfim x Japão

Colômbia x Costa do Marfim

Japão x Grécia

Japão x Colômbia

Grécia x Costa do Marfim

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2014

Ligações externas 
  FIFA.com

Copa do Mundo FIFA de 2014